Le sigle RGE peut signifier :

 dans le domaine de la motorisation : recirculation des gaz d'échappement ;
 dans le domaine de l'économie verte et de l'écolabellisation : reconnu garant de l'environnement, un label de qualité destiné aux  artisans et entreprises du bâtiment ;
 dans le domaine des SIG et de la télédétection, en France : référentiel à grande échelle ;
 dans le domaine de l'industrie (nucléaire notamment), l'abréviation RGE peut désigner les règles générales d'exploitation.